Сен-Жерменський мирний договір (1570)
 Сен-Жерменський договір (1632)
 Сен-Жерменський мирний договір (1679)
 Сен-Жерменський мирний договір (1919)